MHD steht für:
 Flughafen Maschhad (IATA-Flughafencode), iranischer Flughafen
 Magnetohydrodynamik, ein Teilgebiet der Physik
 Maskierte Hamming-Distanz, ein Maß für die Unterschiedlichkeit digitaler Daten, siehe Hamming-Abstand
 Mindesthaltbarkeitsdatum, zur Kennzeichnung von Lebensmitteln
 Malteser Hilfsdienst, eine katholische Hilfsorganisation
 Signatur der Malerin Margret Hofheinz-Döring (1910–1994) ab 1965
 Marien Hospital Düsseldorf
 MHD (Rapper) (* 1994), ein französischer Rapper
 Micro Hybrid Drive, eine Ausstattungsvariante im Smart Fortwo

Mhd. steht für:
 Mittelhochdeutsch, eine Sprachepoche des Deutschen

mhd steht für:
 Mbugu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mischsprache in den Usambara-Bergen in Tansania

Siehe auch:

Abkürzung